Az 1980. évi nyári olimpiai játékokon a női kézilabdatornát július 21. és július 29. között rendezték. A tornán 6 nemzet csapata vett részt. A magyar női kézilabda-válogatott negyedik lett.

Lebonyolítás 
A hat résztvevő egy csoportot alkotott, amelyben körmérkőzések döntötték el a csoport végeredményét, ami egyben a torna végeredménye is volt.

Csoportkör

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Férfi kézilabdatorna az 1980. évi nyári olimpiai játékokon

N